

Miejscowości i ich części w Polsce  
 Wg TERYT jest ich 10, w tym 8 podstawowych
 Obory – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. chełmińskim, w gminie Stolno 
 Obory – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. golubsko-dobrzyńskim, w gminie Zbójno 
 Obory – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. toruńskim, w gminie Obrowo 
 Obory – część wsi Witów w woj. małopolskim, w pow. proszowickim, w gminie Koszyce 
 Obory – wieś w woj. mazowieckim, w pow. piaseczyńskim, w gminie Konstancin-Jeziorna 
 Obory – wieś w woj. mazowieckim, w pow. sochaczewskim, w gminie Iłów 
 Obory – wieś w woj. pomorskim, w pow. kwidzyńskim, w gminie Kwidzyn 
 Obory – część wsi Zajączków w woj. świętokrzyskim, w pow. kieleckim, w gminie Piekoszów 
 Obory – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. konińskim, w gminie Wierzbinek 
 Obory – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. pleszewskim, w gminie Gizałki

Miejscowość w Czechach 
 Obory – wieś i gmina w powiecie Przybram, w kraju środkowoczeskim

Zobacz też 
 Kolonia Obory, Parcela-Obory